Bangun (Gunung Malela), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Bangun (Munjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Bangun (Pungging), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java, Indonesië
 Bangun (Parbuluan), een plaats in het bestuurlijke gebied Dairi in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Bangun (Pulau Rakyat), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië